Eupomatus är ett släkte av ringmaskar. Eupomatus ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Eupomatus